La línea 227 es una línea de transporte suburbana que une Montevideo con Playa Pascual, balneario ubicado en el departamento de San José.

Recorridos 

Ida
Terminal Baltasar Brum
 Río Branco
 Galicia
 República
 Cerro Largo
 Avenida Daniel Fernández Crespo
 Avenida de Las Leyes
 Avenida Agraciada
 San Quintín
 Juan B. Pandiani
 Avenida Carlos María Ramírez
 Bulevar Manuel Herrera y Obes
 Avenida Luis Batlle Berres
 Ruta N.º1 Vieja
 Río de la Plata, hasta Rambla Costanera, terminal.
Playa Pascual

Vuelta
Playa Pascual
 Río de la Plata
 Ruta N.º1 Vieja
 Avenida Luis Batlle Berres
 Avenida Carlos María Ramírez
 Avenida Agraciada
 Avenida de Las Leyes
 Madrid
 Magallanes
 Galicia
 República
 Uruguay
 Ciudadela
 Rambla Franklin Delano Rooselvelt
 Galicia
 Terminal Río Branco
Terminal Baltasar Brum

Paradas 

Ida

Código de parada→Calle

7249	Andén 23
6739	Avenida Rondeau
6736	Ejido
6737	Minas
6618	Arenal Grande
6726	Miguelete
6453	Avenida General Flores
6443	General Luna
6442	Alfredo García Morales
6445	Grito De Asencio
6438	Bulevar General Artigas
6439	Capurro
6447	Avenida Lucas Obes
6448	Mariano Sagasta
6508	Belvedere
7013	José Mármol
7012	Gowland
6981	Cañas
7008	Yugoeslavia
6977	Romeo Gavioli
7003	Eduardo Paz Aguirre
6998	Paso de la Arena
6988	Camino Cibils
7000	Camino Caviglia
6996	Camino Sosa Chaferro
7010	Zanja Reyuna
6992	Camino Del Tapir
6987	Camino Cayota
7002	Nuevo Llamas
6991	Camino De Los Orientales
6985	Camino Anaya
7001	Lomas De Zamora
6989	Camino Curuzú Cuatiá
7349	Roque Luis Barrero
6994	Camino De Los Camalotes
6993	Camino Gori
6995	Camino Paurú
7350	Paladino
6984	Camino Albatros
6978	Avenida Al Parque Lecocq
6979	Basilio Muñoz
7351	Isla Del Tigre
7004	Quarahy
7009	Yuquerí
6999	La Barra
7139	Frente A Marina
7151	Km. 23 (Entrada a Delta)
7353	Km. 23.500
7161	Tabaré Km. 24
7163	Zapicán
7143	Km. 25
7354	Km. 25.200
7145	Km. 25.600
7147	Florida Km. 26
7155	Rocha
7159	Lavalleja
7137	Entre Vigo Y Pamplona
7141	Galicia
7149	Málaga Escuela Técnica
7153	Rivera
7157	Salto Km. 28
7497	General Artigas
7131	Alfredo Zitarrosa
7356	Km. 29
7357	Comisaria 10°
7358	Km. 29.500
7135	Camino Al Gaucho Negro
7359	San Martín
7498	Km. 31
7499	Artigas (Santa Mónica)
7361	Escuela N° 111
7360	La Querencia
7126	Ruta 1 Nueva
7114	Boca Juniors
7116	Ernesto Herrera
7501	River Plate
7363	Aurora
7365	Capilla
7119	Colo Colo
7125	Rambla Costanera

Vuelta

7125	Rambla Costanera
7120	Delmira Agustini
7129	Zorrilla De San Martín
7128	Aurora
7118	Santos Garrido
7502	Bartolomé Hidalgo
7115	Acuña De Figueroa
7500	Ruta 1 Nueva
7368	La Querencia Ruta 1
7369	Escuela N° 111
7503	Eduardo Pascual
7370	Artigas (Santa Mónica)
7371	Km. 31
7136	Camino Al Gaucho Negro
7372	Km. 29.500
7373	Comisaria 10°
7374	Km. 29
7132	Alfredo Zitarrosa
7134	Artigas
7158	Salto Km. 28
7154	Rivera
7150	Málaga Escuela Técnica
7142	Galicia
7138	Entre Vigo Y Pamplona
7160	Studebaker
7156	Rocha
7148	Florida Km. 26
7146	Km. 25.600
7376	Km. 25.200
7144	Km. 26
7164	Zapicán
7162	Tabaré Km. 24
7377	Km. 23.500
7152	Maya Km. 23 (Entrada)
7140	Frente A Marina
7443	La Barra
7444	Yuquerí
7445	Quarahy
7446	Isla Del Tigre
7447	Basilio Muñoz
7448	Parque Lecocq
7449	Albatros
7450	Paladino
7451	El Churrinche
7452	Camino Gori
7453	Camino Los Camalotes
7454	Barrero
7455	Camino Curuzú Cuatiá
7456	Lomas De Zamora
7457	Camino Anaya
7458	Camino Los Orientales
7459	Nuevo Llamas
7460	Camino Cayota
7461	Camino Del Tapir
7462	Zanja Reyuna
7463	Camino Sosa Chaferro
7464	Camino Caviglia
7465	Camino De Las Higueritas
7466	Camino Cibils
7467	Terminal Paso De La Arena
7468	Camino Tomkinson
7471	Eduardo Paz Aguirre
7473	Romeo Gavioli
7476	Yugoeslavia
7478	Cañas
7482	Antonio Zubillaga
7485	Avenida Doctor Carlos María Ramírez
7487	Pedro Visca
6446	Julián Álvarez
6450	Pablo Zufriategui
6440	Capurro
6449	Maturana (Bulevar Artigas)
6451	Plaza San Martín
6452	Tapes
7599	General Luna
6441	General Freire
6454	Guatemala
7600	Nueva York
7601	La Paz
7199	Arenal Grande
7203	Minas
7201	Ejido
7205	Avenida Rondeau
7204	Río Branco
7206	Ciudadela
7316	Terminal Baltasar Brum

Barrios servidos 

El 227 pasa por: Centro, Aguada, Bella Vista, Capurro, Prado, Paso Molino, Belvedere, Nuevo París, Diecinueve de Abril, Nuevo Sarandí, Paso de la Arena, Las Flores, Santiago Vázquez, San Fernando Chico, Villa Rives, San Fernando, Coronel Adrián Medina, Autódromo, Playa Pascual

Ramales 

Ida
 227 Montevideo - Playa Pascual por Delta del Tigre. 
    * Ruta anterior
    * Ruta 1 Vieja
    * Avenida Delta del Tigre
    * Malecón
    * Avenida de la Goleta
    * Avenida de las Perlas
    * Avenida Delta del Tigre
    * Ruta 1 Vieja
    Continúa a su ruta habitual...
227 Montevideo o Tres Cruces - Playa Pascual (DIRECTO)
 227 Montevideo - Playa Pascual por Penino, Ruta 1 Nueva y Villa Olímpica
    * Ruta anterior
    * Ruta 1 Vieja  
    * Ruta 1 Nueva
    * Río de la Plata
    * Acuña de Figueroa
    * Boca Juniors
    * Los Tricolores
    * Colo Colo
    * Delmira Agustini
    * Río de la Plata 
    Continúa a su ruta habitual... 
 227 Montevideo - Santa Mónica por Delta del Tigre
    * Ruta anterior 
    * Ruta 1 Vieja
    * Avenida Delta del Tigre
    * Avenida de las Perlas
    * Manila
    * Malecón
    * Avenida de la Goleta
    * Boreal
    * Oficial 1
    * Badajoz
    * Granada
    * Madrid
    * Málaga
    * Uruguay
    * General Artigas
    * Carlos Roldán
    * Quijote
    * San Martín
    * Bulevar Edison
    * Artigas
    Hasta Ruta 1 Vieja Terminal.
 227 Montevideo - Santa Mónica por Delta del Tigre y Monte Grande
    *   * Ruta anterior 
    * Ruta 1 Vieja
    * Avenida Delta del Tigre
    * Avenida de las Perlas
    * Manila
    * Malecón
    * Avenida de la Goleta
    * Boreal
    * Oficial 1
    * Badajoz
    * Granada
    * Madrid
    * Málaga
    * Uruguay
    * General Artigas
    * Carlos Roldán
    * Los Cedros
    * Del Ombú
    * Los Robles
    * Quijote
    * San Martín 
    * Bulevar Edison
    * Artigas
    Hasta ruta 1 vieja, terminal.

Referencias 

 http://cutcsa.com.uy/index.php?oid=52
 http://cutcsa.com.uy/informacion/facRecorridos.php 

Líneas de ómnibus suburbanas de Montevideo